Leitherer ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Leitherer (1929–2020), deutscher Hochschullehrer, Sammler und Sachbuchautor insbesondere zu Industrie- und Verpackungs-Design
 Hans Leitherer (1885–1963), deutscher Bildhauer
 Harald Leitherer (* 1953), bayerischer Politiker (CSU), Landrat
 Hermann Leitherer (1919–1991), deutscher Bildhauer
 Stephan Leitherer (* 1949), deutscher Jurist und Richter am Bundessozialgericht a. D.